Hernando Carlos María Teresa Fitz-James Stuart y Falcó Portocarrero y Osorio (Madrid, -Paracuellos de Jarama, Madrid, ) fue un noble español,  duque de Peñaranda de Duero, grande de España,  marqués de Valderrábano,  conde de Montijo, gentilhombre de cámara del rey Alfonso XIII de España, jugador de polo que logró una medalla de plata en Juegos Olímpicos de Amberes 1920 y que fue asesinado durante la Guerra Civil Española.

Primeros años de vida
Hernando Carlos María Teresa Fitz-James Stuart y Falcó era el tercer hijo de Carlos María Fitz-James Stuart y Palafox-Portocarrero,  duque de Alba de Tormes y de su esposa María del Rosario Falcó y Osorio,  condesa de Siruela.

Matrimonio e hijo
Casó en Madrid el 20 de diciembre de 1920 con María del Carmen de Saavedra y Collado,  marquesa de Villaviciosa (1916) —nacida en Madrid el 21 de julio de 1899, y fallecida en Sevilla el 23 de abril de 1967 (hija de José de Saavedra y Salamanca,  marqués de Viana, Grande de España, caballero del Toisón de Oro, gran cruz de la Orden de Carlos III, caballerizo y montero mayor del rey, y de María de la Visitación Mencia de Collado y del Alcázar, marquesa del Valle de la Paloma, de los  marqueses de la Laguna, Grande de España)—. 

Le sucedió en el título su hijo Fernando Alfonso Fitz-James Stuart y Saavedra, y luego su nieto Jacobo Hernando Fitz-James Stuart y Gómez.

Participaciones en Juegos Olímpicos  
Amberes 1920, medalla de plata.
París 1924, cuarto puesto.

Los jugadores de España en polo en Amberes 20 fueron cuatro, más un suplente que no llegó a debutar:
Álvaro de Figueroa y Alonso-Martínez, marqués de Villabrágima. (24 de diciembre de 1893- 3 de noviembre de 1959).
José de Figueroa y Alonso-Martínez (24 de diciembre de 1897 - 20 de octubre de 1920) (reserva), era hermano del anterior.
Hernando Fitz-James Stuart y Falcó, duque de Peñaranda de Duero. (3 de noviembre de 1882 - 7 de noviembre de 1936).
Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, XVII duque de Alba de Tormes. (17 de octubre de 1878 - 24 de septiembre de 1953).
Leopoldo Saínz de la Maza y Gutiérrez-Solana y Gómez de la Puente, conde de la Maza. (22 de diciembre de 1879 - 6 de febrero de 1954).

El suplente que se quedó inédito era José de Figueroa y Alonso-Martínez, hermano de Álvaro y fallecido pocos meses después (el 20 de octubre de 1920) en la guerra de Marruecos. Ambos eran hijos del conde de Romanones y sobrinos del Marqués de Villamejor, primer miembro español del Comité Olímpico Internacional (1902-1921); Álvaro sería alcalde de Madrid entre 1921-22.

Algunos periódicos de fechas anteriores a los JJOO ("Madrid-Sport", 1 de julio de 1920) incluían al Duque de Santo Mauro (Rafael Fernández de Henestrosa y Salabert) como integrante del equipo, pero no llegó a viajar y fue sustituido por José de Figueroa.

Estos cuatro jugadores (el Duque de Alba, el Duque de Peñaranda de Duero, el Marqués de Villabrágima y el Conde de la Maza) lograron la plata en Bélgica (el torneo de polo se jugó en Ostende, no en Amberes) al ganar 13-3 a Estados Unidos el 25 de julio de 1920 y perder la final contra Gran Bretaña por 13-11 el 31 de julio.

Asesinato
El  duque de Peñaranda de Duero, hermano del duque de Alba de Tormes, fue asesinado el 7 de noviembre de 1936, en Paracuellos de Jarama, durante las Matanzas de Paracuellos, una serie de ejecuciones masivas llevadas a cabo por el bando republicano durante la Batalla de Madrid, en el transcurso de la Guerra Civil Española.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en sports-reference 

Medallistas olímpicos de plata de España
Medallistas olímpicos de plata de polo
Medallistas olímpicos de plata de Amberes 1920
Deportistas de España en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920
Ejecutados de España
Víctimas de la represión en la zona republicana
Duques de Alba
Nobles de la Comunidad de Madrid
Nacidos en Madrid